Віда — жанр середньовічної поезії, поетичний життепис трубадурів

Топоніми 

 Віда — африканська держава, що існувала на узбережжі Гвінейської затоки в XVI-XVIII ст.  
 Віда — комуна у Німеччині, земля Нижня Саксонія
 Віда — річка в Саксонії
 Віда — підлідне озеро в Антарктиді, у Сухих долинах Мак-Мердо

Ім'я 
Віда () — іспанське ім'я, утворене від vida — «життя» (пор. Віта)
 Віда Гуерра ( 1974) — американська модель кубинського походження

Прізвище 

 Домагой Віда — хорватський футболіст, захисник
 Марк Єронім (Марко Джираламо) Віда — італійський єпископ, поет, гуманіст
 Мате Віда — угорський футболіст
 Штеффі Віда — австрійська кіноакторка хорватського походження

Див. також 
 Від (значення)